Makasar steht für:

 Makasar einen Stadtteil bzw. Kecamatan von Ost-Jakarta
 Makasar (Tanimbar), eine der Tanimbar-Inseln
 Pante Makasar, eine Stadt von Osttimor

Siehe auch
 Makassar
 Antimakassar